Homebrew, espressione di lingua inglese che significa "preparazione fatta in casa", può riferirsi a:

Bevande 
 Homebrewing – modo di produrre la birra in casa

Informatica 
 Homebrew – programma sviluppato amatorialmente
 Homebrew Computer Club – associazione di appassionati di informatica

Musica 
 Homebrew – album discografico di Neneh Cherry del 1992
 Homebrew – album di Steve Howe del 1996
 Homebrew – album di Brewer Phillips del 1996
 Homebrew 2 – album di Steve Howe del 2000
 Homebrew 3 – album di Steve Howe del 2005